Ailes ist der Familienname folgender Personen:
 Stephen Ailes (1912–2001), amerikanischer Politiker
 Roger Ailes (1940–2017), amerikanischer Medienschaffender

Siehe auch:
 Eyles